Pohoří kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Pohoří (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Rychnov nad Kněžnou, 
 Pohoří (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar